

Carriera 
Schierato nel ruolo di pivot, Toca ha partecipato alla spedizione brasiliana al FIFA Futsal World Championship 1989 dove i verdeoro si sono laureati campioni del Mondo. Si tratta della sua unica partecipazione a un campionato del mondo.

Palmarès

Club 

Interviú: 1989-90, 1990-91

Nazionale 

Paesi Bassi 1989

Collegamenti esterni